Hossein Kalhor ist der Name folgender Personen:

* Hossein Kalhor (Grasskiläufer, 1982) (* 1982), iranischer Gras- und Alpinskiläufer
 Hossein Kalhor (Grasskiläufer, 1984) (* 1984), iranischer Gras- und Alpinskiläufer